Commonitorium meint auf Latein ursprünglich einen kurzen Zettel, den man jemandem übergibt oder überschickt, um ihn an eine Pflicht oder ein Versprechen zu erinnern. Daraus ergaben sich folgende Bedeutungen:

 Commonitorium (Gesuch), Gesuch an einen Beamten im spätantiken Römischen Reich
 Commonitorium sacrum, Urkunde mit einem Auftrag des römischen Kaisers an einen Beamten
 Commonitorium (Vollmacht), im Römischen Reich eine Vollmacht eines Besitzers, Geld einzutreiben
 Commonitorium (Kirche), in der Alten Kirche die Bezeichnung für eine knappe antihäretische Darlegung strittiger Inhalte des kirchlichen Glaubens
 Commonitorium (Vinzenz von Lérins), theologische Schrift aus dem 5. Jahrhundert
 Commonitorium (Orientius), Gedicht des Orientius aus dem 5. Jahrhundert